Агломерат може да се отнася за:

 Агломерат – в геологията: скала, руда, изобщо някакво твърдо тяло, съставено от разнородни късчета. Геоложките агломерати се образуват при сплавянето на късове скали (напр. вулканични) без спояващ материал.

 Агломерат – в металургията се прилага технологичният процес агломерация, при който ситна руда или прахообразни материали се уедряват чрез спичане със спояващ материал, при което се образува агломерат. При втвърдяването си по-лесно топимата компонента закрепва по-ситните частици. Готовият агломерат заедно с пелети, директно редуцирано желязо, кокс и добавки в определено съотношение постъпва в доменните пещи за добив на чугун и за последваща преработка до стомана.

 Агломерация – в градоустройството агломерация е струпването на близко разположени селища в една обща урбанизирана територия

 Терминът агломерация произхожда от латинското agglomerare (прикрепвам се здраво, събирам се, сраствам) и обозначава естествено обединение на няколко отделни обекта или процеса на обединяване. В преносен смисъл думата се използва като „струпване“.

Пояснителни страници